Мысо́вский — русская фамилия, женская форма — Мысовская; а также топоним.

Известные носители 
 Мысовский, Кирилл Васильевич (1836 — начало 1880-х) — русский писатель.
 Мысовский, Лев Владимирович (1888—1938) — русский и советский физик.

 Мысовская, Анна Дмитриевна (1840—1912) — русская нижегородская поэтесса, писательница и переводчица.

См. также 
 Мысовский — посёлок, Лаишевский район, Татарстан
 Мысовский — город в Бурятии на южном берегу Байкала, ныне Бабушкин (Бурятия)